T2000 peut faire référence à plusieurs choses.

Informatique 
 T2000, un mini-ordinateur fabriqué par la société Télémécanique.

Transport public 
 Tram 2000, un type de tramways circulant à Bruxelles.
 Tram 2000, un type de tramways circulant en Suisse originellement à Zurich, des dérivés ont été utilisés par les réseaux de Berne, Neuchâtel, sur le Forchbahn et le métro de Gênes.
 Tram 2000 est un magazine belge sur les transports en commun.